

Codici 
OYO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tres Arroyos (Argentina)

Geografia 
Oyo  – città della Repubblica del Congo
Oyo  – stato della Nigeria
Oyo  – città del suddetto stato nigeriano
Oyo – una local government area della Nigeria, nel suddetto stato nigeriano

Musica 
Oyo – album di Angélique Kidjo del 2010

Storia 
Impero Oyo – regno africano

Altro 
Oyo – sottogruppo dell'etnia Yoruba